Бети Дејвис (; 5. април 1908 — 6. октобар 1989) је била америчка филмска, позоришна и телевизијска глумица, добитница два Оскара за најбољу главну глумицу. Ово је њена комплетна филмографија.

Филмографија

1931–1940

1941–1950

1951–1960

1961–1970

1971–1989

Појављивања у филмовима

Представе у позоришту -{„Lux Radio“}-

Телевизија

1956–1960

1961–1970

1971–1980

1981–1989

Спољашње везе 
Филмографије